Det vi kan bäst är det tredje albumet av det svenska punkbandet Skumdum. Det släpptes 2002.

Låtar på albumet

Musikalbum 2002
Svenska punkrocksalbum